{{Nogometna liga
| ime                 = Premjer liga  (Премьер-Лига)
| slika               =
| države              = 
| osnovana            = <small> 1992. Visšaja liga  
1998. Visšji Divizion 
2001. Premjer liga </small>
| viša_liga           = 
| niža_liga           = Pervij Divizion
| broj_klubova        = 16
| domaći_kupovi       = Ruski Kup  Ruski Superkup
| međunarodni_kupovi  =  Liga prvaka  Europska liga
| prvaci_sezone       = 2018./19.
| prvaci              = Zenit
| najuspješniji_klub  = Spartak Moskva (10)
| službena_stranica   = rfpl.org
| sezona              = 2019./20.
}}Rosijskaja futboljnaja premijer liga' (ruski: Российская Футбольная Премьер-Лига), u doslovnom prijevodu: Ruska nogometna premijer liga, je najjače nogometno ligaško natjecanje u Rusiji.

U njoj sudjeluje 16 klubova. Koncem sezone, zadnja dva kluba ispadaju iz lige u Pervij divizion PFL, a umjesto njih ulaze prva dva najbolje kluba Pervog diviziona.Premijer-liga je bila ustrojena 2001. godine na mjestu Višega diviziona (Высшего Дивизиона). 

Razlika je u tome, što je Višim divizionom upravljala PFL, a utemeljenjem Premijer-lige, klubovi su dobili viši stupanj nezavisnosti.Viši divizion je u onakvom obliku postojao od 1992. do 2001. godine, s tim što je u periodu 1992. – 1997. nosio naziv "Viša Liga" (ruski: Высшая Лига).

Do 2010. se Ruska Premijer liga igrala od proljeća do jeseni, zbog posebnih uvjeta za nogomet u Rusiji - više zemljopisne širine, velike razlike vremenskih zona i izrazita hladnoća u hladnijim godišnjim dobima, koja onemogućava normalno odvijanje nogometnih susreta. Od sezone 2011./12. je prijeđeno na sezonu jesen - proljeće, ali s dužom zimskom stankom.

 Sudionici 2019./20. 
 Akmat - Grozni, Čečenija
 Arsenal - Tula, Tulska oblast
 CSKA - Moskva 
 Dinamo Moskva - Moskva
 Krasnodar - Krasnodar, Krasnodarski kraj
 Krylja Sovjetov - Samara, Samarska oblast
 Lokomotiv - Moskva 
 Orenburg - Orenburg, Orenburška oblast
 Rostov - Rostov na Donu, Rostovska oblast
 Rubin - Kazanj, Tatarstan
 Spartak - Moskva
 Tambov - Tambov, Tambovska oblast
 Soči - Soči, Krasnodarski kraj
 Ufa - Ufa, Baškirija
 Ural - Ekaterinburg, Sverdlovska oblast
 Zenit'' - Sankt-Peterburg

Najbolje tri momčadi po sezonama

Klubovi po uspješnosti

Poveznice 
 službene stranice
 rsssf.com, Rusko nogometno prvenstvo
 Sovjetska Viša liga u nogometu
 Kup Rusije u nogometu

Izvori 

Ruska nogometna natjecanja
Rusija